184 rok naszej ery
 184 rok przed naszą erą
 184 liczba naturalna
 galaktyka NGC 184
 planetoida (184) Dejopeja
 droga wojewódzka nr 184
 184 Warszawski Pułk Piechoty